Poniższa lista zawiera kraje uporządkowane według wielkości produkcji wiśni w 2009 roku w oparciu o dane FAO opublikowane w styczniu 2011 roku.

Zobacz też 
 FAO complete list (ang.)

Przypisy 

Sadownictwo
Listy krajów według wielkości produkcji
Listy związane z rolnictwem